Джордж Александр (Алекс) Требек (; , Садбери, Онтарио, Канада — 8 ноября 2020, Лос-Анджелес) — американский тележурналист, ведущий популярных развлекательных телепрограмм.

Биография 
Родился в семье украинского иммигранта Джорджа Эдварда Требека (1908—1986), уроженца села Нуйно, и франко-канадки Люсиль Лагасе (, род. 1921). Окончил школу Малвернского академического института, выпускник Оттавского университета. Женат, двое детей: Эмили и Мэтью. С 1973 года жил в США, американское гражданство получил в 1998 году. Свободно владел английским и французским языками, а также немного говорил на немецком, итальянском, испанском и русском языках.

Карьеру на радио и телевидении начал в Канадской государственной радио- и телевещательной корпорации Си-Би-Си, работая специальным корреспондентом и спортивным комментатором.

С 1989 по 2013 год, он также был ведущим конкурса «Национальная географическая пчела» — викторины по географии, спонсируемой Национальным географическим обществом. Конкурсанты пчелы́ — студенты США, которые приезжают из всех 50 штатов, 5 территорий, округа Колумбия, и школ министерства обороны США для детей военнослужащих, студенты 4-8 классов.

Многолетний ведущий популярной телеигры «Jeopardy!». В марте 2019 года у Требека был диагностирован рак поджелудочной железы.

Скончался 8 ноября 2020 года от рака поджелудочной железы.

Примечания

Ссылки 
 Биография Алекса Требека (IMDb)
 Alex Trebek на сайте Notable Names Database
 Алекс Требек и Jeopardy

Литература 
 Абліцов В. Галактика «Україна». Українська діаспора: видатні постаті. — : КИТ, 2007. — 436 с.

Журналисты США
Лауреаты Дневной премии «Эмми»
Аллея славы Канады
Незавершённые статьи о телеведущих
Выпускники Оттавского университета
Спортивные комментаторы
Своя игра
Почётные доктора Оттавского университета
Почётные доктора Фордемского университета
Умершие от рака поджелудочной железы